Meadow Lake – comune del Saskatchewan, Canada
 Meadow Lake – città fantasma della California, Stati Uniti d'America
 Meadow Lake – CDP del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America

 Meadow Lakes – CDP dell'Alaska, Stati Uniti d'America